4-й предолимпийский турнир проходил в Хайнине в 2008 году, за 4 дня до начала Олимпийских игр. Победителем турнира стала сборная США.

Квалификация 

 *- сборная Латвии заменила, отказавшуюся от участия в турнире, сборную Японии.

Регламент турнира 
На предварительном этапе команды разбиты на 2 группы по 3 в каждой. По результатам однокруговых турниров проводятся финальные игры.

Результаты

Группа A

Группа В

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

ФИНАЛ

Итоговое положение 

 4.   

 6.

Лидеры Чемпионата

Примечания

Ссылки 
Статистика турнира на оф. сайте ФИБА

Международные соревнования по баскетболу
2008 год в баскетболе